Zellenberg steht für:

 Zellenberg, Gemeinde im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est 
 Zellenberg (Gemeinde Kukmirn), Ortsteil der Gemeinde Kukmirn, Bezirk Güssing, Burgenland

 Wilfried Zeller-Zellenberg (1910–1989), österreichischen Buchillustrator und Autor